Zdeněk Pouzar (1932-), mycologue tchèque dont l’abréviation botanique standard est Pouzar, 
Jaroslav Pouzar (1952-), joueur de hockey sur glace tchèque.